Middle Brook est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

, communauté du Missouri
, cours d'eau affluent du Raritan, New Jersey
, rivière de l'État de New York

Voir aussi

Homonymie de toponyme